La expresión Green River puede referirse a:

Ríos

Estadounidenses

Green River (Illinois)
Green River (Kentucky)
Green River (Massachusetts)
Green River (Míchigan)
Green River (Carolina del Norte)
Green River (Dakota del Norte)
Green River (Tennessee)
Green River (Utah)
Green River (Washington)

Canadienses

Green River (Nuevo Brunswick)
Green River (Whistler)

Ciudades

Green River (Utah)
Green River (Wyoming)

Otros
Formación Green River, una formación geológica del Eoceno, en Utah.
Gary Ridgway era también llamado el "asesino de Green River".
Green River, banda americana de grunge.
Green River (álbum) de Creedence Clearwater Revival.